Mississippi bzw. USS Mississippi war der Name mehrerer Schiffe der United States Navy, die nach dem US-Bundesstaat Mississippi benannt wurden:

 USS Mississippi (Schiff, 1841), ein Seitenradschiff (Fregatte)
 USS Mississippi (BB-23) der Mississippi-Klasse
 USS Mississippi (BB-41)
 USS Mississippi (CGN-40)
 USS Mississippi (SSN-782), ein U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst seit 2012

Mississippi